El término semillero pechinegro puede referirse a:

 El nombre común de la especie de ave Sporophila ophthalmica según la Sociedad Española de Ornitología.

 Un nombre común de la especie de ave Melanospiza bicolor en Colombia.